Bartholomäuskloster steht für
 Ehemalige Klosterkirche St. Bartholomäus (Blankenburg (Harz))
 Bartholomäuskloster (Hildesheim)
 Bartholomäuskloster (Brügge) 
 Bartholomäuskloster (Rom)
 Bartholomäuskloster (Van), armenisch

Siehe auch:
 Bartholomäusstift
 Bartholomäusklause
 Abtei vom heiligen Bartholomäus